Beire kan syfta på:

Frankrike 

 Beire-le-Fort, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Beire-le-Châtel, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Portugal 

 Beire (freguesia i Portugal), Porto, Paredes,

Spanien 

 Beire (kommun i Spanien, Navarra, Provincia de Navarra, lat 42,47, long -1,59), 
 Beire (kommunhuvudort), Navarra, Provincia de Navarra,